Жихор либо Жихарь - многозначный термин (гидроним и топоним):

 Жи́хор или Жи́харь — местность в Харькове.
 Жи́хор или Жи́харь — станция Южной железной дороги.
 Мокрый Жихор или Жихоре́ц — река в Харькове.
 Сухой Жихор — река в Харькове.

Примечания